Григорий Михайлович Кобленц (1894—1991) — советский военный деятель, один из руководителей ПВО страны, генерал-майор.

Биография 
Родился 4 июля (16 июля по новому стилю) 1894 года в Константинополе в еврейской семье мелкого торговца.

Будучи маленьким ребёнком, переехал с родителями в Витебск, где окончил еврейскую начальную школу. Работал ремесленником.

На военной службе находился с 1914 года. Участник Первой мировой войны, подпоручик.

В Красной Армии — с 1918 года. Участник Гражданской войны в России. Был командиром 1-го пулеметного полка имени В. И. Ленина, а также командиром бронепоезда. В составе 8-й армии Южного фронта участвовал в боях с войсками генерала П. Н. Краснова и с деникинскими войсками. С мая 1919 года временно командовал 1-м стрелковым полком на Южном фронте. С июня этого же года проходил службу в 9-й стрелковой дивизии Южного фронта, исполнял должность командира батальона и адъютанта 78-го стрелкового полка, командира 76-го стрелкового полка, с января 1920 года — начальника штаба и командира 25-й, 26-й и 98-й бригад этой же дивизии. В 1922 году был начальником штаба 26-й стрелковой дивизии. Окончил Военную академию РККА в 1924 году и курсы усовершенствования высшего начальствующего состава в 1929 году.

Начальник отдела Управления военно-учебных заведений РККА в 1930—1932 годах, начальник и военный комиссар объединённой Белорусской военной школы имени ЦИК БССР а 1932—1933 годах. С апреля 1933 года служил в Управлении ПВО РККА и возглавлял 1-й отдел службы ПВО. Исполнял должность начальника ПВО РККА с апреля по ноябрь 1938 года. С февраля 1939 года находился на преподавательской работе в Военной академии им. М. В. Фрунзе, был начальником 2-го факультета (ПВО). Полковник (2.12.1935), с 26 апреля 1940 года — комбриг, с 4 июня 1940 года — генерал-майор.

Во время Великой Отечественной войны Г. М. Кобленц был начальником Высшей школы ПВО и одновременно заместителем командующего Горьковским корпусным районом ПВО (1942—1943 годы). С мая 1944 года — заместитель командующего войсками Южного фронта ПВО, с марта 1945 года — заместитель командира 3-го корпуса ПВО. С 1946 года — начальник штаба района ПВО.

Во время советско-японской войны был начальник штаба Приамурской армии ПВО, затем — начальником штаба Дальневосточной армии ПВО и заместителем начальника штаба Дальневосточного округа ПВО.

Уволен в запас 2 июля 1947 года. Умер 6 июня 1991 года.

В РГАКФД имеется фотография парада 7 ноября 1940 года, на которой присутствует Г. М. Кобленц.

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945);
 два ордена Красного Знамени (1922, 3.11.1944);
 два ордена Отечественной войны 1-й степени (22.11.1944, 11.03.1985);
 орден Красной Звезды;
 медали.

Литература 
 Голотюк В. Л., Цапаев Д. А. Командный состав Войск ПВО Красной Армии в годы Великой Отечественной и советско-японской войн 1941—1945 гг. — М., 2012. — С. 209—210.
 
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. Том 6. — М., 2019. — С.15-16.

Примечания

Ссылки 
 Кобленц Григорий Михайлович 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России
Военачальники Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Персоналии:ПВО СССР
Начальники Объединённой белорусской военной школы